Le nom d'Hervé de Léon est porté par plusieurs seigneurs appartenant à la Maison de Léon. Celle des vicomtes de Léon et celle des seigneurs de Léon, issus d'une branche cadette.

Vicomtes de Léon

Seigneurs de Léon 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie